Strait, englisch für „Straße“ oder „Meerenge“,
ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Strait (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Brian Strait (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout
 George Strait (* 1952), US-amerikanischer Musiker
 Horace B. Strait (1835–1894), US-amerikanischer Politiker
 Steven Strait (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas J. Strait (1846–1924), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Straight (Begriffklärungsseite)